Fairchild Aircraft – amerykańska wytwórnia samolotów
 Fairchild Semiconductor – amerykańskie przedsiębiorstwo elektroniczne
Miejscowości w USA:
 Fairchild – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Fairchild – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Fairchild (ang. Fairchild Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire